Qianfeng bezeichnet:

 Qianfeng (前锋区), Stadtbezirk der Stadt Guang’an in der chinesischen Provinz Sichuan
 Qianfeng (Guang’an) (前锋镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Guang’an in der chinesischen Provinz Sichuan
 Qianfeng (Jinhu) (前锋镇), Großgemeinde im Kreis Jinhu in der chinesischen Provinz Jiangsu
 Qianfeng (Santai) (前锋镇), Großgemeinde im Kreis Santai in der chinesischen Provinz Sichuan
 Qianfeng (Yuncheng) (前锋镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Yuncheng in der chinesischen Provinz Guangdong
 Qianfeng (Fuyuan) (前锋农场), Staatsfarm im Kreis Fuyuan in der chinesischen Provinz Heilongjiang
 Qianfeng (Caolu) (前锋村), Dorf der Großgemeinde Caolu in der chinesischen Stadt Shanghai